Автоагрегат (завод) — завод комплектующих для «АЗЛК» в Кинешме.
 Волжанин (футбольный клуб)

Кинешма